TJ Dynamo České Budějovice je historický název těchto klubů:
SK Dynamo České Budějovice – fotbalový klub
TJ Dynamo České Budějovice (lední hokej) – zaniklý hokejový klub